Samir ar-Rifaʿi ist der Name folgender Personen:

*Samir ar-Rifaʿi (Politiker, 1901) (1901–1965), jordanischer Politiker
Samir ar-Rifaʿi (Politiker, 1966) (* 1966), jordanischer Politiker